Grote gevlekte langlijf
 Kleine gevlekte langlijf